Мансурадзе — фамилия:

 Мансурадзе, Георгий Александрович — Георгиевский кавалер; полковник; 18 ноября 1917 (посмертно).
 Мансурадзе, Дмитрий Александрович — Георгиевский кавалер; капитан; 17 октября 1915.